VVC puede referirse a:
 Versatile Video Coding, estándar de compresión de video;
 Valor de vida del cliente, en marketing, cantidad esperada de dinero que un negocio espera que un cliente gaste en él;
 Aeropuerto Vanguardia (Villavicencio, Colombia), cuyo código IATA es VVC.